

Persone
 Bronislav Kaminski o Kaminskij (1899-1944) – militare russo
 Conrad Kaminski (1994) – pallavolista statunitense
 Heinrich Kaminski (1886-1946) – compositore tedesco
 Hermina Walch-Kaminski (1864-1946) – medica rumena
 Jake Kaminski (1988) – arciere statunitense
 Jakub Kamiński (2002) – calciatore polacco
 Janusz Kaminski (1959) – direttore della fotografia polacco
 Krzysztof Kamiński (1990) – calciatore polacco, di ruolo portiere
 Leszek Kamiński (1929-2012) – cestista polacco
 Marcin Kamiński (1992) – calciatore polacco, di ruolo difensore
 Mik Kaminski, propr. Michael Kaminski (1951) – violinista britannico
 Romuald Kamiński (1955) – vescovo cattolico polacco
 Thomas Kaminski (1992) – calciatore belga con cittadinanza polacca, di ruolo portiere
 Wojciech Kamiński (1974) – allenatore di pallacanestro polacco
 Zygmunt Kamiński (1933-2010) – arcivescovo cattolico polacco

Altro
 Brigata Kaminski – 29. Divisione fanteria delle SS (1. russa)
 Kaminski Nunatak – picco roccioso antartico, a sudest dei Rivas Peaks nel Neptune Range

Pagine correlate
Kaminskij